Val 1981 kan syfta på:

 Europaparlamentsvalet i Grekland 1981
 Stortingsvalet i Norge 1981